«Без гроша» — британский комедийный сериал, созданный Джо Гилганом и Дэнни Броклхёрстом . Премьера состоялась 22 августа 2019 года на канале Sky One в Соединенном Королевстве. В нем рассказывается о жизни Винни и пятерых его друзей, которые живут своей жизнью в северном городе Хоули. Группа рабочего класса совершает различные преступления, чтобы сохранить деньги в своих карманах, но по мере взросления некоторые из них начинают задаваться вопросом, есть ли что-то еще в жизни вдали от города.

Первый сезон состоял из шести серий и завершился 19 сентября 2019 года. Он был продлен на второй сезон, который был полностью выпущен 7 мая 2020 года и снова состоял из шести серий.

Обзор серии

Эпизоды

Сезон 1 (2019) 
Основная статья: Брассик (серия 1)

Сезон 2 (2020) 
Основная статья: Брассик (серия 2)

Сезон 3 (2021)

Сезон 4 (2022) 

Списки эпизодов телесериалов Великобритании